Alvin and the Chipmunks (muziekgroep), alias The Chipmunks, een fictieve muziekgroep
Alvin and the Chipmunks (serie), een televisieserie gebaseerd op de muziekgroep
Alvin and the Chipmunks (filmreeks), gebaseerd op de muziekgroep
Alvin and the Chipmunks (film), eerste film uit deze reeks
Alvin and the Chipmunks (computerspel), computerspel gebaseerd op de serie